

Geografia
Monte Morello, montagna della conca fiorentina
Morello (fiume), fiume della Sicilia centrale
Lago Morello, formato dall'omonimo fiume della Sicilia centrale
San Morello, l'unica frazione di Scala Coeli in provincia di Cosenza

Persone 
Adolfo Morello, ex calciatore argentino
Alessandro Morello, ex calciatore italiano
Dario Morello, ex calciatore italiano
Davide Morello, portiere di calcio italiano
Enrico Morello, calciatore italiano
Joe Morello, ex batterista jazz statunitense
Mario Morello, ex calciatore italiano
Mauro Morello, portiere di calcio italiano
Moreno Morello, personaggio televisivo di Striscia la notizia  
Rachele Morello, pallavolista italiana
Tom Morello, chitarrista degli Audioslave

Altro
Morello, mantello equino
Morello, colore delle vesti liturgiche, simile al viola
Morello, personaggio del videogioco Mafia: The City of Lost Heaven

Pagine correlate 
 Morelli

Altri progetti